Milliken  :

 Milliken, ville du Colorado

Patronyme 
 Peter Milliken (né en 1946), avocat et homme politique canadien 
 Richard Milliken (né en 1950),  joueur de rugby à XV britannique
 Roger Milliken (1915-2010), industriel et homme d'affaires américain
 William Milliken (1922-2019), gouverneur du Michigan